A União Maçónica Internacional CATENA é um organismo internacional que visa reagrupar Obediências Maçônicas e Lojas Independentes da maçonaria liberal, embora não adogmáticas, de todo o mundo bem como e congregar maçons, que considerem o "principio básico da igualdade entre homens e mulheres na Maçonaria" e funda-se no respeito de que "todas as verdadeiras tradições têm de ser respeitadas sem que nenhum membro possa reclamar-se como dominante em relação aos outros".

Principios Básicos 
O seu princípio básico já referido é complementado por outros:
 "Um dos principios fundadores da Maçonaria Universal é o reconhecimento da existência de uma realidade suprema em que vivemos, nos movemos e em que acreditamos."(Artigo 2 da Constituição Internacional desta organização);
 "O primeiro grande principio é derivado desta verdade primordial e é a unidade e igualdade fundamental entre todos os seres humanos, que se expressa na Maçonaria que é uma Irmandade do Amor, que a faz florescer através do nosso reconhecimento comum espiritual.";
 "O segundo grande principio, derivado do primeiro, é o alivio do sofrimento, primeiramente evitando sempre que possivel magoar qualquer ser vivo e secundáriamente dar ajuda a todos os que estão em sofrimento.;
 "O terceiro grande principio é a verdade, que é ter uma mente aberta e ver as coisas como elas verdadeiramente são sem enviesamentos. Este principio é especialmente relacionado com o auto conhecimento que está inerente a um Maçon.".

História 
Fundada em Julho de 1961, é deste modo a mais antiga das organizações da Maçonaria liberal, esta foi fundada por três Obediências Maçônicas liberais mas dogmáticas, ou seja que reconhecem que o Grande Arquitecto Do Universo (ou G.A.D.U.) é uma entidade suprema ou seja D´us, estas da Alemanha a "HUMANITAS" Freimaurergrossloge für Frauen und Männer in Deutschland, dos Países Baixos a Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij NGGV e da Áustria a Österreichischer Universaler Freimaurerorden "HUMANITAS", tendo em comum para além do dogmatismo a aceitação de seres humanos, ou seja, de homens e mulheres.

Esta organização foi então registada no Registo Oficial de Associações da cidade de Mogúncia (esta é uma cidade independente, kreisfreie Stadt ou distrito urbano, Stadtkreis, ou seja, possui estatuto de distrito ouKreis), capital do estado federal Alemão de Renânia-Palatinado (então na antiga Alemanha Ocidental), sendo a sua sede internacional na Alemanha e desde o inicio que a sua língua oficial é o inglês.

Esta organização apenas rege as relações entre as Lojas Simbólicas ou Lojas Azuis em relação aos Altos Graus existe uma organização independente, chamada de União Maçónica Internacional CATENA para os Altos Graus mas com os mesmos fins, principios e estrutura de funcionamento desta organização, sendo uma organização igual mas virada para a troca de experiências entre as Respeitáveis Lojas de Altos Graus das Obediências Maçônicas associadas à União Maçónica Internacional CATENA.

Embora esta organização seja sem duvida favorável à admissão e cooperação de mulheres em Lojas Maçónicas, acha que é individual a candidatura de cada Maçon em relação à sua candidatura e permanencia numa Obediência Maçônica que este ache melhor para o seu desenvolvimento.

Embora sendo fundada na década de 1960 esta é a organização maçónica liberal com menos membros, contando no ano 2000 com apenas dez membros sendo que actualmente só sete membros são associados.

Entretanto dá-se a saida ou a inactividade da fundadora dos Países Baixos entre 2000 e 2002 não obstante este facto as duas fundadoras são também membros do CLIPSAS.

Esta organização realiza, pelo menos desde 1990, uma convenção anual temática com um tema central escolhido e que é trabalhado pelos membros desta organização dentro das suas Respeitáveis Lojas, sendo que cada uma delas reune e faz uma sumula destes e na convenção.

Estrutura de funcionamento 
O órgão legislativo está centrado no Concelho de Obediências (referido como Curatorium) e este é constituido por delegados dos membros que desta fazem parte, estes, são nomeados por cada membro de acordo com a sua própria tradição e costumes por um periodo de de três anos, sendo que este órgão elege do seu corpo, o Presidente e os membros do Comité Executivo bem como os seus suplentes.

Assim cada Obediência que detenha mais de três Respeitáveis Lojas filiadas detém três delegados as que tenham menos do que este número tem apenas um delegado. Cada delegado detêm neste organismo um voto, com a excepção do Presidente, que não é delegado, se houver um empate em assuntos de gestão o Presidente então assume o voto de qualidade ou o direito de adiar a votação se assim o quiser.

Esta assembleia define assim Ordens gerais de funcionamento que estabelecem o cumprimento de normas administrativas e a gestão financeira desta organização.

A língua oficial desta organização é o Inglês mas é possibilitada, sempre que possivel, em todas as discussões e encontros serviços de tradução.

Membros 
As Obediências Maçónicas actualmente membros da União Maçónica Internacional CATENA são:

 "Humanitas" Freimaurer Großloge in Deutschland - Alemanha
 Großloge "Humanitas Austria" - Áustria
 Jus Humanum Suecia - Suécia
 The Order of the Ancient Free Masonry for Men and Women - Reino Unido
 Grande Loja Arquitetos de Aquario - Brasil
 Grand Lodge "Humanitas Bohemia" - República Checa
 Groupement Maconnique de Loges Mixtes et Indépendentes - França

Ligações externas 

 

Maçonaria

Organizações maçónicas